pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1984 w Los Angeles rozgrywane było w dniach 29 lipca – 4 sierpnia. W zawodach wzięło udział 494 pływaków, w tym 186 kobiet i 308 mężczyzn, z 67 krajów. Reprezentacja Polski nie startowała.

Wyniki 
 Legenda: WR – rekord ŚwiataOR – rekord Igrzysk Olimpijskich

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 Baza danych MKOL
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1984
1984